Стамбульская футбольная лига 1926/1927 () — 23-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 5 ноября 1926 года и закончился 24 июня 1927 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1926/27
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1926 году
Спорт в Турции в 1927 году